А́йварс Пу́рмалис (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Серебряный и бронзовый призёр , бронзовый призёр .

Как тренер смешанной парной сборной Латвии участник двух  (лучший результат — семнадцатое место в ).

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции .

Достижения 
 : серебро (2010, 2011, , ), бронза (2009, 2013).
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 Видео: 

Тренеры по кёрлингу Латвии
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии